Mountain Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mountain Park (Fulton County, Georgia)
 Mountain Park (Gwinnett County, Georgia)
 Mountain Park (Kalifornien)
 Mountain Park (New Mexico)
 Mountain Park (North Carolina)
 Mountain Park (Oklahoma)